Ronja es un término que puede referirse a:

 «Ronja, la hija del bandolero»: un libro para niños de Astrid Lindgren, publicado en 1981 con el título "Ronja Rövardotter" en Suecia.
 Ronja: nombre propio creado por la autora sueca Astrid Lindgren para su libro «Ronja, la hija del bandolero» (Ronja Rövardotter).
 RONJA: un proyecto de tecnología libre para crear enlaces de datos de transmisión óptica inalámbrica punto a punto.